

Geografie
Prosperpolder, een gehucht in de Belgische gemeente Beveren (Oost-Vlaanderen);
Prosper (Texas), een plaats in de Amerikaanse staat Texas.

Personen

Belgische personen 
Prosper Lodewijk van Arenberg, van 1803 tot 1810 regerend hertog van Arenberg
Prosper Depredomme, wielrenner
Prosper Poullet, politicus
Prosper Slachmuylders, voormalig politicus voor Open Vld.
Prosper Thuysbaert jr., politicus en burgemeester voor de CVP
Prosper Thuysbaert sr., politicus en burgemeester voor de Katholieke Partij
Prosper De Troyer, kunstschilder

Franse personen 
Prosper-Didier Deshayes, Frans componist en violist
Prosper Menière, Frans arts en ontdekker van de ziekte van Menière
Prosper Mérimée, Frans auteur, historicus en archeoloog
Prosper Tiro, (390), Frans schrijver en heilige, ook wel Sint-Prosper van Aquitanië

Overige personen 
Prosper Ego, Nederlands politiek activist (oprichter van het Oud-Strijders Legioen)
Prosper von Sinzendorf, kamerheer aan het Habsburgse hof

Overig
Prosper (internetdienst)
Prosper (vader van Filiberke in de stripreeks Jommeke)

Zie ook
Prospero